Волчихин (Волчихина) — фамилия:

 Волчихин, Валентин Георгиевич (1925—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Волчихин, Владимир Иванович (род. 1946) — российский доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

 Волчихина, Дина Ивановна (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.